El Montonero hace referencia a varios artículos:
El Montonero, periódico digital peruano creado en 2014
El Montonero, periódico impreso peruano de 1834